Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Scranton, nach der Stadt Scranton, Pennsylvania:

USS Scranton (ID-3511), ein Transporter, in Dienst von 1918 bis 1919, vorher und nachher zivil als SS Pennsylvanian
USS Scranton (PF-63), eine Fregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1946, kurz nach dem Stapellauf umbenannt in USS Moberly (PF-63)
USS Scranton (CA-138), ein Kreuzer der Oregon-City-Klasse, nicht fertiggestellt
USS Scranton (SSN-756), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1991

Scranton
Scranton (Pennsylvania)